Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2005. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Argentinien

Australien

Deutschland 

Anmerkungen:
*Marco Engelhardt rückte am 1. Juni 2005 für Dietmar Hamann (FC Liverpool), der wegen eines Ermüdungsbruches im Fuß passen musste, in die Mannschaft.
**Bundestrainer Jürgen Klinsmann ersetzte am 2. Juni Miroslav Klose (Werder Bremen), der sich eine entzündete Schleimhautfalte im rechten Knie operieren ließ, durch Thomas Brdaric.
***Christian Schulz reiste aufgrund einer schmerzhaften Schienbeinkopfprellung mit Knochenentzündung noch vor dem Turnier ab. Bundestrainer Klinsmann verzichtete auf eine Nachnominierung.

Tunesien

Gruppe B

Brasilien

Griechenland

Japan

Mexiko 

Anmerkungen:
*Salvador Carmona und Aarón Galindo wurden nach der Vorrunde wegen Dopings vom mexikanischen Verband suspendiert und vor dem Halbfinale von der Spielerliste gestrichen. Nach einer internen Probe des Verbandes waren die A- und B-Proben positiv auf Nandrolon. Der Weltfußballverband FIFA will nicht die gesamte Mannschaft bestrafen, obwohl beide in den Vorrundenspielen eingesetzt wurden, sondern nur die beiden Spieler selbst. Carmona und Galindo wurden jeweils zu einem Jahr Sperre verurteilt.

Kader